Toponyme :
 Montbel, commune française de l'Ariège ;
 Montbel, commune française de la Lozère ;
 Verel-de-Montbel, commune française de la Savoie
 Le lac de Montbel, un plan d'eau artificiel situé à cheval sur l'Ariège et l'Aude.

Patronyme :
 Famille de Montbel d'Entremont, une maison noble originaire de Savoie ;
 
 Guillaume-Isidore Baron de Montbel (1787-1861), ministre français de la Seconde Restauration.

Les Éditions de Montbel sont une maison d'édition française spécialisée dans la chasse.